Брайан Килри Эворд или Приз лучшему тренеру года имени Брайана Килри () — приз, ежегодно вручаемый лучшему тренеру Канадской хоккейной лиги (CHL). Изначально трофей назывался Приз лучшему тренеру года CHL (CHL Coach of the Year Award), был переименован в 2003 году в честь Брайана Килри, после того как он выиграл свою тысячную игру в роли главного тренера «Оттава Сиксти Севенс». Килри является лидером по выигранным матчам среди всех тренеров в истории юниорского хоккея Канады, выиграл два Мемориальных кубка и был введён в Зал хоккейной славы в 2003 году. Он 5 раз становился лучшим тренером OHL и однажды становился лучшим тренером CHL за 32 года тренерской карьеры

Победителем становится один из трёх тренеров, выигравших приз лучшему тренеру в OHL, QMJHL и WHL. Только три тренера получали приз дважды - это Боб Лауэс, Боб Бонер и Жерар Галлан.

Победители

См. также
Канадская хоккейная лига
Мэтт Лейдэн Трофи (OHL)
Рон Лапойнт Трофи (QMJHL)
Данк МакКаллум Мемориал Трофи (WHL)

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккейные призы и награды
Спортивные призы и награды Канады